Renault Safrane (1992) – samochód osobowy produkowany na rynek europejski w latach 1992–2000.
 Renault Safrane (2008) – samochód osobowy produkowany na rynek latynoamerykański i bliskiwschodni w latach 2008–2010.